

Араміль — місто, Арамільський міський округ, Свердловська область
 Араміль — селище, Арамільський міський округ, Свердловська область